Whiskey Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Whiskey Island (Georgia) im Echols County
 Whiskey Island (Louisiana) im Tangipahoa County
 Whiskey Island (Maine)
 Whiskey Island (Michigan) (auch Whisky Island) im Charlevoix County
 Whiskey Island (Mississippi)
 Whiskey Island (New York)
 Whiskey Island (Ohio) im Cuyahoga County
 Whiskey Island (Tennessee)

Siehe auch:
 Whisky Island